Miejscowości w Polsce:
 Dorposz Chełmiński
 Dorposz Szlachecki